Pala Alpitour (anteriormente conhecida como Palasport Olimpico ou Palalsozaki) é um arena multi-uso localizado em Turim. Recentemente foi a sede da fase de grupos e da fase final do Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 2018.

Arenas da Itália